Миа Смайлз (Mia Smiles, ) — южнокорейская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 21 сентября 1977 года в Гонконге. Росла в большой семье (три брата и три сестры), что означает, что она была удочерена в раннем возрасте.

Дебютировала в порноиндустрии в 1996 году, в возрасте 19 лет. Первый фильм — More Dirty Debutantes 59.

До грудной имплантации обычно благодаря внешнему виду играла молодых азиаток в таких фильмах, как Nasty Nymphos, University Co-Eds и Just 18. Снималась для таких студий, как 4-Play Video, Adam & Eve, All Good Video, Elegant Angel, Legend Video, Sin City, Wicked Pictures, Vivid, VCA и многих других.

В 2007 году получила AVN Awards в номинации «лучшая групповая сцена» за роль в фильме FUCK.

Состояла в отношениях с коллегой-порноактёром Крисом Кэнноном (по состоянию на 2001 год).

Несколько раз объявляла об уходе из индустрии, но возвращалась. В 2011 году ушла окончательно, снявшись в 396 фильмах.

У Смайлз есть татуировка в виде чёрного солнца на правой лопатке.

Награды 
 2007 AVN Awards за лучшую групповую сцену – FUCK (вместе с Кармен Харт, Katsumi, Кирстен Прайс, Эриком Мастерсоном, Крисом Кэнноном, Томми Ганном и Рэнди Спирсом)

Избранная фильмография 
 1996: More Dirty Debutantes 58
 1997: Exotica Erotika, Folge 1–4
 1998: University Co-Eds, Folge 9 und 10
 1999: Nasty Nymphos 26
 1999: Just 18, Folge 1
 2000: Head Over Heels
 2001: Hot Spot
 2002: Love at First Byte
 2003: Pacific Rim University
 2004: Sex Trainer
 2005: Sucking the Big One
 2006: Fuck
 2007: Swallow This, Folge 9
 2008: Playgirl: Hitting the G Spot
 2009: Asian Slut Invasion, Folge 6

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Республики Корея